LRF peut signifier :
 Laogai Research Foundation, une ONG créée par Harry Wu,
 la ligue réunionnaise de football.

Abréviation